Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993 wurde am 15. und 16. August 1993 im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion ausgetragen.

Weltmeister wurde der tschechische Olympiasieger von 1992, Olympiazweite von 1988, WM-Dritte von 1987 und Weltrekordinhaber Jan Železný. Silber ging an den finnischen Titelverteidiger Kimmo Kinnunen. Der Brite Mick Hill errang die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Anmerkung zum Weltmeisterschaftsrekord:
Die IAAF hatte von 1990 bis zum 21. September 1991 probeweise Speere mit Aufrauungen im hinteren Bereich zugelassen, wodurch die Flugeigenschaften verbessert wurden. Die mit diesen Speeren erzielten Rekorde und Bestleistungen wurden von der IAAF rückwirkend annulliert, so auch der damit am 26. August 1991 mit 90,82 m erzielte Weltmeisterschaftsrekord des Finnen Kimmo Kinnunen. Als offizieller WM-Rekord galt anschließend wieder die oben genannte Weite von 83,54 m des Finnen Seppo Räty aus dem Jahr 1987.

Rekordverbesserung 
Der tschechische Weltmeister Jan Železný verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 16. August um 2,44 m auf 85,98 m.

Doping 
Im Speerwurf gab es einen Dopingfall.

Dem zunächst drittplatzierten Usbeken Dmitri Poljunin wurde seine Bronzemedaille aberkannt, weil seine Dopingprobe das anabole Steroid Stanozolol enthielt.

Es gab vor allem drei Athleten, die von diesem Dopingbetrug besonders betroffen waren:
 Der Brite Mick Hill erhielt seine Bronzemedaille erst nach Abschluss der Weltmeisterschaften und konnte nicht an der Siegerehrung teilnehmen.
 Dem in Endklassement achtplatzierten Schweden Patrik Bodén hätten im Finale drei weitere Versuche zugestanden.
 Der nach der Disqualifikation Puljunins in der Qualifikationsendwertung um einen Platz auf Rang zwölf vorgerückte Russe Wladimir Owtschinnikow hätte am Finale teilnehmen können.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
47 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 81,00 m. Drei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt), darunter der dopingbedingt disqualifizierte Dmitri Poljunin. Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 78,10 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

15. August 1993, 10:00 Uhr

Gruppe B 
15. August 1993, 12:00 Uhr

Finale 

16. August 1993, 19:30 Uhr

Video 
 Jan Zelezny, Stuttgart 1993, Video veröffentlicht am 1. August 2007 auf youtube.com, abgerufen am 15. Mai 2020

Weblinks 
 4th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 15. Mai 2020
 Men Javelin Throw Athletics IV World Championship 1993 Stuttgart (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 15. Mai 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Javelin Throw, Stuttgart 1993, S. 202 (PDF 10,3 MB, englisch), abgerufen am 15. Mai 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Manner